Onderdistrict in Indonesië
 Kartoharjo (onderdistrict van Madiun), een onderdistrict in het regentschap Madiun in de provincie Oost-Java
 Kartoharjo (onderdistrict van Magetan), een onderdistrict in het regentschap Magetan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kartoharjo (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Kartoharjo (plaats in Madiun), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Kartoharjo (plaats in Magetan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Kartoharjo (Ngawi), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java